Лига Ирландии 1982/1983 годов () — 62-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1982/1983
Ирландия
Ирландия
1982 год в Ирландии
1983 год в Ирландии